Den förlorade sonen kan syfta på:

 Liknelsen om den förlorade sonen – en av Jesu liknelser i Nya testamentet
 Den förlorade sonen (balett) – en balett av Hugo Alfvén
 Den förlorade sonen (pjäs) – en pjäs av Voltaire, originaltitel L'Enfant prodigue
 Den förlorade sonen (tonsättning) – ett verk av Claude Debussy

Filmer
 Den förlorade sonen (film, 1920) – en amerikansk film från 1920, originaltitel A Double-Dyed Deceiver
 Den förlorade sonen (film, 1934) – en tysl/amerikansk film från 1934, originaltitel Der verlorene Sohn
 Den förlorade sonen (film, 1948) – en österrikisk svart/vit film från 1948 av Georg Wilhelm Pabst, originaltitel Der Prozeß
 Den förlorade sonen (film, 1964) – en svesnk TV-film av Hugo Alfvéns balett
 Den förlorade sonen (film, 1972) – en svensk kortfilm från 1972
 Den förlorade sonen (film, 1995, Blue River) – en  amerikansk film från 1995 baserad på Ethan Canins roman Blue River, originaltitel Blue River
 Den förlorade sonen (film, 1995, A Father for Charlie) – en amerikansk film från 1995 i regi av Jeff Bleckner, originaltitel A Father for Charlie
 Den förlorade sonen (film, 2001) – en svensk-tysk-dansk-finländsk dokumentärfilm från 2001

Tavlor
 Den förlorade sonen (Adam Müller) – en tavla av Adam Müller
 Den förlorade sonen (Georg von Rosen) – en tavla av Georg von Rosen
 Den förlorade sonen (Henri Rivière) – en tavla av Henri Rivière
 Den förlorade sonens återkomst (Lucas van Leyden) – en tavla av Lucas van Leyden
 Den förlorade sonens hemkomst  – en tavla av Otto Mengelberg
 Den förlorade sonens återkomst (Rembrandt) – en tavla av Rembrandt